El término alberca puede referirse:

 a la alberca, construcción hidráulica en forma de estanque para almacenar agua, principalmente la destinada a regadío;
 a la alberca; en México, sinónimo de piscina;
 a la Alberca Olímpica Francisco Márquez, recinto deportivo en la Ciudad de México donde se celebraron las competencias de natación, saltos, waterpolo y pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de 1968;

Topónimos en España 
 La Alberca de Záncara, municipio de la provincia de Cuenca;
 La Alberca (Murcia) o Alberca de las Torres, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia;
 Huerta de la Alberca, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia; 
 La Alberca (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca;
 Alberca Rota, zona arqueológica de la ciudad de La Alhambra, en la provincia de Granada.

Apellidos
 Luisa Alberca, una escritora española.